La línea 158 es una línea de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires que une el Barrio  Nueva Pompeya y Lanus.

Es operada junto a las líneas 75,32 y 128  por El Puente S.A.T.

Recorrido principal 

Nueva Pompeya - Estación Lanus
Servicio Comun

Ida a Estación Lanús: Desde Avenida Sáenz y Moisés Lebenshon por Avenida Sáenz, cruce Puente Alsina, Avenida Remedios de Escalada de San Martín, Teniente Coronel Obon, Coronel Ignacio Warnes, Coronel Osorio, José M. Moreno, Avenida Bernardino Rivadavia, 25 De Mayo hasta Estación Lanús.

Vuelta a Pompeya: Desde Estación Lanús por 20 De Octubre, Juan Piñeiro, 20 De Setiembre, 25 De Mayo, Avenida Bernardino Rivadavia, Emilio Castro, Ucrania, José María Moreno, Coronel Osorio, Coronel Ignacio Warnes, Teniente Coronel Obon, Avenida Remedios de Escalada de San Martín, cruce Puente Alsina, Avenida Sáenz hasta Lynch.

Véase también 
 Colectivos de Buenos Aires
 Anexo:Líneas de colectivo del Aglomerado Gran Buenos Aires
 Línea 32 (Buenos Aires)
 Línea 75 (Buenos Aires)
 Línea 128 (Buenos Aires)

Referencias 

"Línea 158 Nueva Pompeya - Lanús" Xcolectivo.com.ar

Enlaces externos 
 
 

158
Transporte público de Argentina